«FourFiveSeconds» — песня, записанная барбадосской певицей Рианной при участии американского автора-исполнителя Канье Уэста и британского исполнителя, одного из основателей британской песни группы  The Beatles Пола Маккартни для её восьмого студийного альбома. Песня была изначально представлена на официальном сайте Рианны, а затем 24 января 2015 года выпущена в качестве лид-сингла с нового альбома исполнительницы. «FourFiveSeconds» — это поп-композиция, стилистически содержащая элементы кантри и фолк музыки. Сингл получил признание музыкальных критиков, которые хвалили новое музыкальное направление в творчестве Рианны и Уэста, их вокальное исполнение и минимализм продукции.

Чарты

Примечания 

Песни 2015 года
Песни Рианны
Песни, написанные Канье Уэстом
Синглы Roc Nation